Понс (фр. Pons; исп. Pons) — многозначный термин.

Топоним 
 Понс (Шаранта Приморская) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Понс (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Понс (лунный кратер) — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

Персоналии 
 Понс, Ален (род. 1995) — гибралтарский футболист.
 Понс, Бонна де (1641—1709) ― фаворитка (1665 год) короля Франции Людовика XIV, супруга маркиза д’Эдикур.
 Понс, Жан (1913—2005) — французский художник, иллюстратор, литограф.
 Понс, Жан-Луи (1761—1831) — французский астроном.
 Понс, Леле (род. 1996) — венесуэльская интернет-знаменитость.
 Понс, Лили (1898―1976) ― французская и американская оперная певица (колоратурное сопрано).
 Понс, Никола (1746—1831) — французский гравёр и писатель.
 Понс, Сито (род. 1959) — испанский мотогонщик.
 Понс, Стенли (род. 1943) — американский электрохимик, получивший известность после сообщений об открытии совместно с британским химиком Мартином Флейшманом холодного термоядерного синтеза.
 Понс, Феликс (1942—2010) — испанский политический деятель, председатель Конгресса Испании (1986—1996).
 Понс, Хуан (род. 1946) — испанский оперный певец, баритон.
 Понс (граф Триполи) (около 1098—1137) — сын Бертрана Тулузского, граф Триполи с 1112 по 1137 гг.
 Понс (граф Тулузы) (975/977—1060) — граф Тулузы, Нима, Альби и Керси, маркиз Готии (1037—1060), сын Гильома III Тулузского и Эммы Прованской.